Шапошников, Андрей:
 Шапошников, Андрей Иванович (в мантии — Адриан, в схиме — Амфилохий; ум. 1865) — иеросхимонах Русской православной церкви, восстановитель Рёконской пустыни.
 Шапошников, Андрей Родионович (в монашестве — Аркадий; около 1810— 1868) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Славский (1855—1868).